Uster steht für:
 Uster, eine Stadt in der Schweiz
 Bezirk Uster, der die Stadt Uster umgebende Bezirk
 Schloss Uster, das gleichnamige Schloss in Uster
 Ustertag, ein Volksaufstand im Jahr 1830 in Uster

Weitere Bedeutungen im regionalen Zusammenhang:
 Anzeiger von Uster, eine in Uster herausgegebene Regionalzeitung im Zürcher Oberland
 Bank BSU, eine im Bezirk Uster verankerte Schweizer Regionalbank
 UHC Uster, ein Schweizer Unihockeyverein
 Uster–Oetwil-Bahn, eine ehemalige Schweizer Bahngesellschaft im Zürcher Oberland
 Uster Technologies, eine in Uster ansässige Firma

Uster ist der Familienname folgender Personen: 
 Hanspeter Uster (* 1958), ein Politiker des Schweizer Kantons Zug
 Timo Uster (* 1974), ein deutsch-gambischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Usteria, ein Brechnussgewächs